Kwale County, een county van Kenia
 Kwale (stad), een stad in Kenia